Peters House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peters House (Kentucky), ID-Nr. 88003298
 Peters House (Missouri), ID-Nr. 79003664
 Peters House (Pennsylvania), ID-Nr. 79000239
 Peters House (Tennessee), ID-Nr. 99000364